Николай Орнатский:
 Орнатский, Николай Васильевич (1895—1964) — геолог, профессор МГУ.
 Орнатский, Николай Философович (1886—1918) — военный врач, священномученик.